

Miejscowości w Polsce 
 Konotop – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko 
 Konotop – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno 
 Konotop – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

Miejscowości poza granicami Polski 
 Ukraina
 Konotop – miasto znane z bitwy pod Konotopem
 Konotop – wieś w obwodzie czernihowskim
 Konotop – wieś w rejonie horodockim w obwodzie chmielnickim
 Konotop, Konotip – wieś w rejonie szepetiwskim w obwodzie chmielnickim

 Białoruś
 Konotop – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Konotop – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Konotop – wieś w obwodzie homelskim
 Konotop – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Radoszkowice.

Inne 
 Konotop – rzeka na Ukrainie
 Konotop – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Konotop – jezioro położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Konotop – dawna gromada

Zobacz też
 Konotopa, Konotopie, Konotopy